Павел Юрьевич Шилько (, также известный как DJ Паша; 6 августа 1977, Междуреченск, РСФСР, СССР) — украинский радио и телеведущий, музыкант, конферансье, генеральный директор Gala Radio, генеральный продюсер музыкальной премии YUNA. А также основатель и преподаватель в «V.I.P. DJ Pasha`s English club».

Биография

Ранние годы 
Родился в Междуреченске Кемеровской области. В 1983 году вместе с семьёй перебрался в Запорожье.

Окончил школу № 97. В период с 1994 по 1999 годы учился в Киевском национальном университете. Имеет диплом филолога и переводчика с английского и испанского языков. Владеет шестью языками — украинским, русским, английским, испанским, польским и итальянским. Позднее в том же учебном заведении получил второе высшее образование (факультет психологии).

Карьера 
Начал карьеру в 1996 году.

Ведущий конкурса песни Евровидение 2005 года совместно с Марией Ефросининой. Спустя год на конкурсе в Греции Тина Кароль выступила с песней Show Me Your Love, автором текста которой был Шилько. Также он комментировал для украинского ТВ Евровидение 2002, 2003 и 2006 годов и юбилейный Congratulations. Выступал также в качестве консультанта Верки Сердючки и Сафуры. В 2017 году был официальным спикером конкурса, во второй раз проходившего в Киеве.

Рекордсмен страны по общему количеству времени радиоведущего в прямом эфире..

Личная жизнь 
Женат с 2001 года. Есть две дочери: София и Наталья.

Примечания

Ссылки 
 
 Біографія на сайте «Кінотеатр. UA»
 Діджей з іміджем інтелігента / Газета «День», 30 июля 2004
  Скандал на радио «Вести» : Павел Шилько ушёл из эфира из-за вопроса о Скрябине
 DJ Паша: «Я вів „Євробачення“ у 2005 році. Двічі в одну річку не заходжу»

Выпускники Киевского университета
Музыкальные продюсеры Украины
Диджеи Украины
Радиоведущие Украины
Конферансье